! P